Hummock Island steht für folgende Inseln:

 Hummock Island (Antarktika) im Archipel der Biscoe-Inseln vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Hummock Island (Falklandinseln), Insel im Archipel der Falklandinseln, Britische Überseegebiete
 Hummock Island (Houtman-Abrolhos), Insel der Pelsaert-Inseln, Indischer Ozean
 Hummock Island (Kanada) vor Neufundland, Kanada
 Hummock Island (Papua-Neuguinea) vor Papua-Neuguineas
 Hummock Island (Westaustralien, Westküste) vor der Westküste Westaustraliens, Australien
 Hummock Island (Westaustralien, Nordküste) vor der Nordküste Westaustraliens, Australien
 Hummock Island (Tasmanien) vor Tasmanien, Australien

Siehe auch
 Two Hummock Island, Insel im Palmer-Archipel vor der antarktischen Halbinsel